Zlataritsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Златарица) :
Zlataritsa, ville bulgare de l'obchtina de Zlataritsa, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo ;
Zlataritsa, village bulgare de l'obchtina de Belitsa, situé dans l'oblast de Blagoevgrad.